Хо́рхе Эдуа́рдо Райт (, 1922—2005) — аргентинский миколог.

Биография 
Хорхе Эдуардо Райт родился 20 апреля 1922 года в городе Буэнос-Айрес. Райт изучал гастеромицеты Аргентины и в 1949 году окончил Университет Буэнос-Айреса. Затем Хорхе Райт перешёл в Мичиганский университет в Энн-Арборе, где учился у Александра Смита и в 1955 году получил степень магистра наук. К 1956 году Райт подготовил несколько работ, посвящённых гастеромицетам Аргентины и получил степень доктора философии по естественным наукам в Университете Буэнос-Айреса. С 1960 по 1988 он был профессором Университета Буэнос-Айреса. Райт создал гербарий Университета Буэнос-Айреса, в котором в настоящее время хранятся более 18 000 образцов грибов. В 1984 году Хорхе Райту была вручена награда Кристобаля М. Хикена. В 1993 году Райт стал почётным членом Микологического общества США. Хорхе Эдуардо Райт скончался 4 января 2005 года.

Грибы, названные в честь Х. Э. Райта

Некоторые научные публикации

Литература 
 

Ботаники Аргентины
Ботаники по алфавиту
Микологи
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса